Kotlyar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aleksandr Nikolaevich Kotlyar
 Aleksandr N. Kotlyar